2 miejscowości w Polsce: 
 Kłanino – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Krokowa 
 Kłanino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice